Esistono più comuni francesi con questo nome

Charbonnières – Eure-et-Loir
Charbonnières – Saona e Loira